Maura Gourgues est une compositrice, critique et écrivaine française, née dans le Gers, en 1945.

Biographie 
Malvoyante de naissance, elle devient définitivement aveugle à l'âge de dix ans.  Elle obtient un premier prix de trompette au conservatoire de Bordeaux, complété par des études d'harmonie et de piano.

À Paris ensuite, elle a pour maîtres Claude Ballif, Marcel Beaufils, Jean Langlais. Elle est titulaire d'un premier prix d'analyse musicale et d'un premier prix d'esthétique de la musique du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Elle étudie la composition avec Max Deutsch, disciple de Schönberg. Elle participe au séminaire d'ethno-musicologie de l'Ecole des Hautes Etudes et se forme aux musiques électro-acoustiques au GRM. sous la direction de Pierre Schaeffer.
 
Agrégée de musique, elle poursuit une carrière d'enseignante et de compositrice. Sa production explore le champ des musiques entre jazz et musique contemporaine. Elle est une des premières, en France, à s'intéresser de façon approfondie au prolongement du son instrumental en direct par des procédés électroniques dans le cadre de l'improvisation.

Parmi ses pièces
From Babel to Eiffel, suite pour violon, trompette et dispositif électroacoustique
Blue Baroque      
Paysages Provisoires, I-6.
On a Blue summer Night 
Far Land
Sunrise upon Nothingness    
Echoes of Darjeeling
Manhattan Twilight  

Quelques lieux où on a pu entendre sa musique : Paris, Musée d'art moderne, Auditorium des Halles, New Morning, Maison de la Radio, ainsi qu’au festival de Genève, festival de Radio-France Montpellier, festival de Saint-Germain-en-Laye, club de l'AMEh-itié à l'AVH, etc.

Articles, interviews et essais ont été publiés dans Jazz Magazine, Jazz Critics Tokyo, Panorama de la Musique, etc.

Discographie 
 
 Jazz Archipel, UGAMPA, 2010

Compositrice française
Naissance en 1945
Naissance dans le Gers
Musicien aveugle français